Nichlas Michael Torp, kallad Torpeden, född 10 april 1989 i Jönköping, är en svensk ishockeyback som spelar i HV71 i SHL.

Spelarkarriär
Torp är en tuff och mycket aggressiv tvåvägsback vars fysiska spelstil resulterat i flera skador. Han fick operera axeln och missade halva säsongen 2006/2007 men blev ändå utsedd till lagkapten i J18-landslaget som vann VM-brons i april 2007. Han ansågs vara en stor backtalang och draftades i NHL-draften 2007 i sjätte rundan av Montreal Canadiens (163:e totalt). Säsongen 2007/2008 ingick Torp för första gången i HV71:s A-lagstrupp och spelade Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2009 för Sverige i Ottawa, Kanada. Efter att ha kämpat för att etablera sig i HV71 på allvar värvades Torp istället till Timrå IK 2011. I Timrå spelade Torp på tre backpar hela säsongen och etablerade sig på allvar som elitseriespelare. Efter säsongens slut erbjöds han dock ingen förlängning med Timrå utan kontrakterades istället av Modo Hockey 2012. 
Efter det spelade Nichlas i högsta tyska ligan DEL men sedan 2019 är han en ledande profil och en framträdande spelare i IK Oskarshamn.

När Torps moderklubb, HV71, åkte ur SHL 2021 byggde föreningen ett nytt lag från grunden. I ett tidigt skede kontaktade då Torp HV71 och anmälde sitt intresse för att ingå i det lagbygget, detta trots att han hade gällande kontrakt med Oskarshamn, som spelade kvar i SHL. Han ville helt enkelt vara med i kampen för att föra tillbaka HV71 till SHL så snart som möjligt och blev därmed en av de allra första och viktigaste kuggarna i det nya lagbygget. När truppen slutligen var klar utsågs Torp också till assisterande lagkapten.

Klubbar som senior
 HV71 2008–2011
 Timrå IK 2011–2012
 Modo Hockey 2012–2016
 Leksands IF 2016–2017
 Nürnberg Ice Tigers 2017–2018
 Malmö Redhawks 2018–2019
 Düsseldorfer EG 2019
 HC Dalen 2019
IK Oskarshamn 2019–2021
HV71 2021–

Meriter 
 Deltagande i TV-pucken med Småland 2005, 2006
 J18 VM-brons 2007
 Lagkapten i J18-landslaget
 SM-guld 2008, 2010 med HV71
 J20 VM-silver 2009
 SM-silver 2009 med HV71
 SM-Guld 2010 med HV71

Referenser

Externa länkar 
 

Födda 1989
Svenska ishockeyspelare
Idrottare från Jönköping
Män
Levande personer
Spelare i HV71
Spelare i Timrå IK
Spelare i Modo Hockey
Spelare i Leksands IF
Spelare i Nürnberg Ice Tigers
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Düsseldorfer EG
Spelare i HC Dalen
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare valda i NHL Entry Draft 2007
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft
Svenska idrottare under 2000-talet